Сальвадор Эдуард Лу́рия (, ; 13 августа 1912, Турин — 6 февраля 1991, Лексингтон) — американский микробиолог итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине в 1969 году.

Член Национальной академии наук США (1960).

Биография 
Родился в сефардской еврейской семье. Его отец, бухгалтер Давид Лурия, владел литографической мастерской; мать, Эстер Сачердоте, была домохозяйкой; кроме того, у него был старший брат. В 1935 году с отличием окончил Туринский университет. В 1938 году бежал из Италии и продолжил свои исследования в Париже. В 1940 году эмигрировал в Соединённые Штаты, а в 1947 году получил американское гражданство.

Жена (с 1945 года) — психолог Зелла Гурвиц Лурия (), профессор Университета Тафтса; сын — экономист Дэниэл Дэвид Лурия (, род. 1949).

Умер в Лексингтоне, штат Массачусетс, от сердечного приступа.

Награды 

 1942 — Стипендия Гуггенхайма (получал стипендию повторно в 1953 и 1963 году)
 1969 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 1969 — Нобелевская премия по физиологии или медицине (совместно с Максом Дельбрюком и Алфредом Херши), «за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов»
 1974 — Национальная книжная премия
 1991 — Национальная научная медаль США в номинации «Биологические науки», «For a lifetime devoted to applying genetics to viruses and bacteria, and for guiding the development of generations of students who have helped create the modern power of molecular biology»

Примечания

Ссылки 
 Биография Сальвадора Лурии на сайте Нобелевского комитета.
 Нобелевская лекция Сальвадора Лурии.
 Каталог работ и корреспонденции Сальвадора Лурии на сайте Американского философского общества.
 Информация о Сальвадоре Лурии на сайте Национальной медицинской библиотеки США.

Микробиологи США
Вирусологи США
Молекулярные биологи
Биологи XX века
Награждённые Национальной медалью науки США
Иммигрировавшие в США из Италии
Стипендиаты Гуггенхайма
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Выпускники Римского университета
Выпускники Туринского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Преподаватели Индианского университета в Блумингтоне
Президенты Американского общества микробиологии
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Индианского университета